Timo Simonlatser (ur. 17 maja 1986 w Rakvere) – estoński biegacz narciarski, zawodnik klubu Sportclub CFC.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 26 lutego 2005 roku, podczas zawodów "Scandinavian Cup" w fińskim Lapinlahti, gdzie zajął 27. miejsce w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 8 stycznia 2006 roku w Otepää, gdzie zajął 43. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 25 listopada 2006 roku podczas zawodów w Ruce, gdzie uplasował się na 15. pozycji w spricie stylem klasycznym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (U-23)

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Simonlatser nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Urodzeni w 1986
Estońscy biegacze narciarscy